Арсенильяс () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-дель-Вино. Занимает площадь 8 км². Население — 370 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 255 км.

Покровителем города считается святой Антон.

История 
Город основан в 1254 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Саморы
Муниципалитеты Саморы